

Дом де Валуа-Вексен-Амьен

до 895-919 : Эрменфруа Амьенский, граф Амьена, граф Вексена и Валуа

915-926 : Рауль I (ум. 926), граф Амьена, граф Вексена и Валуа 
 жена: Хильдегарда, возможно дочь Эрменфруа

926-943 : Рауль II, граф Амьена, граф Вексена и Валуа, сын предыдущего
 жена: Литгарда

943-после 992 : Готье I, граф Амьена, граф Вексена и Валуа, брат предыдущего
 жена: Адель, возможно дочь графа Фулька II Анжуйского

до 998-после 1017 : Готье II, граф Амьена, граф Вексена и Валуа, сын предыдущего
 жена: Адель

до 1024-1038 : Рауль III, граф Валуа, сын предыдущего
 жена: Аликс

1038-1074 : Рауль IV де Крепи, граф Валуа, затем граф Вексена и Амьена, сын предыдущего

 1-я жена: Адель де Бар-сюр-Об
 2-я жена: Хакенез
 3-я жена: Анна Русская, вдовствующая королева Франции

1074-1077 : Симон (1048 — 1081), граф Валуа, затем граф Вексена и Амьена, сын предыдущего от 1-го брака

 

В 1077 году Симон становится монахом и отказывается от владений и титулов: Валуа достаётся мужу его сестры, Герберту IV де Вермандуа, Амьен отходит к французской короне, а Вексен делится между герцогом Нормандским и королём Франции.

1-й дом де Вермандуа (Каролинги) 

1077-1080 : Герберт IV де Вермандуа (1032 — 1080), граф Вермандуа и Валуа
 жена: Аликс де Валуа, дочь Рауля IV и Адели де Бар-сюр-Об

2-й дом де Вермандуа (Капетинги) 

1080-1102 : Гуго I Великий (ок. 1057 — 1102), граф Вермандуа и Валуа, сын короля Генриха I и Анны Киевской
 жена: Аделаида де Вермандуа (ок. 1062 — 1122), дочь Герберта IV и Аликс де Валуа

1102-1152 : Рауль I Храбрый (1085 — 1152), граф Вермандуа и Валуа, сын предыдущих
 1-я жена с ок. 1120 (аннулирован в 1142) Элеонора де Блуа
 2-я жена с 1142 (аннулирован в 1151) Петронила Аквитанская (ок. 1125 — 1153)
 3-я жена с 1152 Лоретта Лотарингская (ок. 1120 — 1175)

1152-1160 : Гуго II (1127 — 1212), граф Вермандуа и Валуа, в 1160 году стал монахом, сын Рауля I и Элеоноры де Блуа.

1160-1167 : Рауль II (1145 — 1167), граф Вермандуа и Валуа, сын Рауля I и Петронилы Аквитанской
 жена Маргарита Лотарингская, графиня Фландрии

1167-1185 : Филипп Эльзасский (1143 — 1191), граф Фландрии (1168-1191), граф Вермандуа и Валуа через жену
 жена: Елизавета де Вермандуа (1143 — 1183), дочь Рауля I и Петронилы Аквитанской
после смерти своей супруги Филипп лишился прав на графство Вермандуа и Валуа

1185-1214 : Элеонора де Вермандуа (1152 — до 1222), графиня Вермандуа и Валуа, дочь Рауля I и Лоретты Лотарингской
 1-й муж: Годфруа де Эно (ум. 1163), граф Остерванта
 2-й муж: Гийом IV (ум. 1168), граф Неверский
 3-й муж: с ок. 1170 Матье Эльзасский (ок. 1137 — 1173), граф Булонский
 4-й муж: с ок. 1175 Матье III де Бомон-сюр-Уаз (ум. 1208)
 5-й муж: с ок. 1210 Этьен II де Блуа (ум. 1252), сеньор де Шатильон-сюр-Луэн

В 1214 году Элеонора отказалась от своих владений в пользу французской короны и ушла в монастырь.

Графы де Валуа (Апанаж)

Капетинги 

1269-1270 : Жан Тристан Французский (1250 — 1270), граф Валуа и Невера
 жена: Иоланда Бургундская, графиня Неверская

1286-1325 : Карл Французский (1270 — 1325), граф Валуа, Алансона, Перша, Шартра, Анжуйский и Мэнский

 1-я жена: Маргарита Анжуйская (1273 — 1299), графиня Анжуйская и Мэнская
 2-я жена: Екатерина де Куртенэ (1274 — 1308), титулярная императрица Латинской империи
 3-я жена: Матильда де Шатильон (1293 — 1358)

1325-1328 : Филипп де Валуа (1293-1349). В 1328 году стал королём Франции под именем Филиппа VI де Валуа и стал родоначальником династии Валуа.

1344-1375 : Филипп II (1336-1375), герцог Орлеанский, граф Валуа и Бомон-ле Роже, сын предыдущего

Герцоги де Валуа (Апанаж)

Валуа 

1392-1407 : Людовик I Орлеанский (1372 — 1407), герцог Валуа с 1406 года, сын короля Карла V Мудрого
 жена: Валентина Висконти (1368 — 1408)

1407-1465 : Карл I (1407 — 1465), сын предыдущего

 1-я жена с 1406 Изабелла Французская (1389 — 1409)
 2-я жена с 1410 Бонна д'Арманьяк (1392 — 1418), дочь коннетабля Бернарда VII д'Арманьяк и Бонны Беррийской
 3-я жена с 1440 Мария фон Клеве (1426 — 1487)

1465-1498 : Людовик II (1462 — 1515), сын предыдущего и Марии фон Клеве. В 1498 году взошёл на французский престол под именем Людовика XII.

Маргарита Французская (1553 — 1615), герцогиня Валуа.
 муж с 1572 (аннулирован в 1599) король Генрих IV Великий

Бурбоны 

1626-1660 : Гастон (1608-1660), герцог Орлеанский, сын короля Генриха IV Великого

1660-1701 : Филипп I (1640-1701), герцог Орлеанский, сын короля Людовика XIII Справедливого

1701-1723 : Филипп II (1674-1723), герцог Орлеанский, сын предыдущего

1723-1752 : Людовик IV (1703-1752), герцог Орлеанский, сын предыдущего

1752-1785 : Луи-Филипп I (1725-1785), герцог Орлеанский, сын предыдущего

1785-1789 : Филипп IV (1747-1793), герцог Орлеанский, сын предыдущего, в 1792 году отказался от титулов и принял имя Филиппа Эгалите. Отец короля Франции Луи-Филиппа I

См. также 

 
 
Список
Валуа
Список